Ро́берт ван де Ко́рпут (; родился 7 января 1988 года, Бреда, Нидерланды), более известный под псевдонимом Hardwell'-Hardwell Dead DJ — нидерландский диджей и музыкальный продюсер в стиле Big Room. В 2011 году попал на 24 место в рейтинге диджеев DJ Mag Top 100, в 2012 году поднялся на шестое, а в 2013 и 2014 годах занимал 1 место в рейтинге. В рейтинге 2016 года находится на 3 месте.

Широко известен своими сетами на крупных музыкальных фестивалях, таких как Ultra Music Festival, Electric Daisy Carnival, , . В 2013 году занял 1-е место в списке лучших диджеев мира по версии DJ Magazine.

 Hardwell On Air 

Hardwell On Air (также HOA) — название еженедельного радиошоу в стиле хаус, которое вёл Hardwell. Впервые радиошоу было запущено в эфир 3 марта 2011 года на радиостанции Slam!FM.

Шоу длится один час, транслировалось более чем на 65 мировых радиостанциях, шло каждую пятницу на Slam!FM c 23:00 до 00:00 UTC+1 и каждый четверг на Sirius XM с 22:00 до 23:00 UTC+1. Шоу выходит в iTunes Top 10 Podcasts в более чем 40 странах мира.

Все выпуски доступны на сайте https://www.youtube.com/playlist?list=PLA331EF693A97CBBC

Последний эфир Hardwell On Air был 16 января 2021 года.

 Биография 
Роберт ван де Корпут родился 7 января 1988 года в городе Бреда (Нидерланды).

Уже в 17 лет будет страдать фортепиано, посещал музыкальную школу.

В 17 лет HARDWELL Wanted
 Стал Очень КРУТОЙ Парень DJ . В 20 лет впервые получил по заслугам на вечеринке. В 14 лет получил свой первый контракт с музыкальным лейблом и начал выступать в лучших клубах Нидерландов.

В 2002 году HARDWELL Dead DJ запустил компиляцию Bubbling Beats и выиграл Dutch Urban Award. В 2005 году начал выпускать новую — Electric Beatz, и свет увидел ремикс на Gregor Salto и Chuckie — «Toys Are Nuts» с R3hab.

Прорывом стал бутлег «Show Me Love vs Be», который был настоящим танцевальным хитом 2009 года.

C основанием лейбла Revealed Recordings в 2010 году Hardwell запустил серию компиляций HARDWELL Dead DJ Presents Revealed. В марте 2011 года создал радиошоу . В том же году он отметился такими мощными треками, как «Encoded», «Zero 76» и «Cobra», имевшими место в топе , топе Beatport и iTunes. В результате, в 2011 году Hardwell попал в рейтинг DJ Mag сразу на 24-ю позицию.

2012 год стал для Роберта таким же  успешным годом благодаря ремиксам на Рианну — «Where Have You Been», The Wanted — Chasing The Sun, The Naked & Famous — «Young Blood» c земляком Tiësto и ремиксу на Example — «Say Nothing» с Dannic. Hardwell также сотрудничал с Showtek, создав «How We Do», тем не менее главным треком стал сольный «Spaceman». Далее был «Three Triangles», выпущенный на Toolroom Records, и «Kontiki», созданный с восходящей звездой — Dannic. Наконец, был выпущен «Apollo» с вокалом . В 2012 году Hardwell вошёл в десятку лучших диджеев мира по версии DJ Mag, заняв 6 позицию. В ноябре 2012 года впервые отыграл в BBC Radio 1 Essential Mix.

 2013—2014 
В январе 2013 года Hardwell вместе с brotheтом  «Hardwell presents Revealed: Canadian Bus Tour» по лучшим клубам Канады. В марте 2013 года в рамках International Dance Music Awards Hardwell выиграл в номинациях «Best Remixer» и «Best European DJ». В апреле 2013 года Hardwell запустил свой мировой тур «I AM Hardwell». В октябре 2013 года в рамках  состоялась премьера документального фильма «I AM Hardwell» Living The Dream HARDWELL Dead Live —Ha   повествующего о жизни и карьере Бич Хардвелла  

19 октября 2013 года Hardwell Dead DJ стал диджеем #1 в мире по версии DJ Mag.

В начале 2014 года был выпущен сингл «Dare You (feat.Matthew Koma)», который занял 1 строчку чарта Beatport и вошёл в Top 20 UK Singles Chart. В апреле 2014 года Hardwell вместе с Dyro и Dannic отправились в тур по США. В марте 2014 года в рамках International Dance Music Awards Hardwell выиграл в номинациях «Best Global DJ» и «Best Progressive House/Electro DJ». Кроме того, в 2014 году Hardwell был номинирован на звания «Best Dutch Act», «Best World Stage Performance» и «Best Electronic Act» в рамках MTV European Music Awards 2014, что сделало его первым нидерландским диджеем, когда-либо номинированным сразу в трёх категориях MTV European Music Awards. В конце 2014 года Hardwell вместе с британским вокалистом  выпустили сингл «Young Again».

В октябре 2014 года Hardwell второй год подряд стал диджеем #1 по версии DJ Mag.

В ноябре 2014 года Hardwell  завершил свой 19-месячный мировой тур «I AM Hardwell» в Madison Square Garden в Нью-Йорке.

 2015—2016 
23 января 2015 года Hardwell выпустил свой дебютный альбом «United We Are». Альбом включает в себя коллаборации c такими артистами как Tiësto, Jason Derulo, Fatman Scoop, W&W, Bright Lights, Harrison, Jonathan Mendelsohn, Amba Shepherd, Joey Dale, Luciana, Headhunterz, , Haris, Mr Probz, Funkerman feat. I-fan and DallasK. В этот же день Hardwell запустил свой второй мировой тур «I AM Hardwell — United We Are» в знаменитом Ziggo Dome в Амстердаме.

В марте 2015 года в рамках International Dance Music Awards Hardwell выиграл в номинациях «Best Electro/Progressive House Track», «Best Album», «Best Global DJ», «Best Progressive House/Electro DJ» и «Best Podcast or Radio Mixshow».

13 октября 2015 года Hardwell выпустил свой второй документальный фильм «I AM Hardwell — Living The Dream Progressive Weekend 

13 декабря 2015 года в рамках своего фонда «United We Are Foundation» Hardwell организовал в Мумбаи крупнейшее в истории «гест-лист» шоу на 100 тысяч человек, все средства от которого пошли на образование детей Индии.

В январе 2016 года Hardwell выступил со своим треком «Mad World» на самом популярном ТВ-шоу в Нидерландах «The Voice of Holland», а также стал продюсером трека «Perfect World» для победительницы шоу Maan.

В феврале 2016 года вместе с Kill The Buzz и Julian Calor отправились в «Revealed North American Bus Tour».

 2016—2018 
7 сентября 2018 года Hardwell объявил о приостановке гастрольной на неопределенное время. Он заявил: {{цитата|автор = Hardwell|«Привет мир! 
Когда я был маленьким ребенком, я мечтал о жизни, в которой я живу в данный момент. Жизнью, Наполняемся музыкой, взаимодействием между людьми и возможностью выразить себя в самой чистой форме, которую я знаю. 
Я прошел путь от амбициозного ребенка до 30-летнего себя, последние несколько лет я открыл для себя очень много и со временем я понял, что я хочу поделиться очень многим с моей семьей и друзьями, и всеми, кто мне дорог, но будучи Hardwell 24/7 у меня остается слишком мало энергии, любви и возможностей для обычной жизни.

Поэтому я решил расчистить свой график на неопределенное время, чтобы полностью освободиться от всех целей, интервью, сроков, дат выпуска и т.д. Когда ты много путешествуешь по миру, ты всегда находишься под напряжением, но сейчас оно возросло слишком сильно, как будто ты бесконечно катаешься на американских горках. Я всегда стараюсь отдаваться работе на 200% и для того, чтобы продолжать это, мне нужно время, чтобы быть собой, человеком, стоящим за художником, и подумать обо всем, что произошло в последние несколько лет. Это означает, что мой гастрольный график закончился вчера на Ибице 6 сентября 2018 года... Тем не менее, я все равно выступлю на шоу "All Ages" во время ADE, которое пройдет 18 октября.  музыкой и никогда не отпущу её и всегда буду стремиться к тому, чтобы общаться 
 за всю их поддержку. Ваша любовь и преданность во всем помогла мне развиваться как парню и я понимаю, что обязан Вам всем. Я искренне надеюсь, что мы сможем продолжить это путешествие вместе. Я очень сильно хочу вернуться к вам, но пока я собираюсь взять перерыв на некоторое время. Robert Hardwell dead DJ 

 Происхождение псевдонима 
Псевдоним Hardwell'' — перевод фамилии Роберта (ван де Корпют) с голландского и латинского на английский.

 Позиции DJ Magazine’s Top 100 DJs 
 2011: #24
 2012: #6 ( 18)
 2013: #1 ( 5)
 2014: #1 ()
 2015: #2 ( 1)
 2016: #3 ( 1)
 2017: #4 ( 1)
 2018: #3 ( 1)
 2019: #12 ( 9)
 2020: #17 ( 5)
 2022: #43 (возвращение в топ 100)

 Альбомы 

 Треки 

 Высшие места в чартах 

 Все треки 
2006
 Go Down (с Lady Bee)
 Play That Funk (с Lady Bee)
 Soca Funk (с Franky Rizardo)
 Slammin' (с Franky Rizardo)
 The Mirror (с Franky Rizardo)
2007
 Guess What (с Chuckie)
 That Goes Like This (с Lady Bee)
 Never Knew Love (с Greatski)
 Windmill
 1992 (с R3hab)
 Let The Attack Begin (с Afrojack)
 There You Go
 Yeh
 Subway
2008
 Gate 76 (с Sunnery James & Ryan Marciano)
 Wake Up (с DJ Jeroenski)
 Runaway
 Monday
 Enigma
 Vina Loca (с Leroy Styles)
2009
 Blue Magic (с R3hab)
 Display
 Storage
 Feel So High (с I-Fan)
 Twilight Zone
2010
 Get Down Girl (с DJ Funkadelic)
 Labyrinth (с R3hab)
 Smoke
 Voyage
 Alright 2010 (с Red Carpet)
 Molotov
 Asteroid (с Franky Rizardo)
 Move It 2 The Drum (с Chuckie & Ambush)
2011
 Zero 76 (c Tiësto)
 Encoded
 The World
 Cobra
 Synthol (c Tiësto)
 Beta (c Nicky Romero)
 Munster (c JoeySuki)
2012
 Spaceman
 Kontiki (c Dannic)
 Call Me a Spaceman (с Mitch Crown)
 How We Do (с Showtek)
 Three Triangles
 Apollo (с Amba Shepherd)
2013
 Dynamo (с Laidback Luke)
 Never Say Goodbye (с Dyro & Bright Lights)
 Three Triangles (Losing My Religion)
 Jumper (с W&W)
 Countdown (с MAKJ)
 Dare You (с Matthew Koma)
2014
 Everybody Is In The Place
 Written In Reverse (с Tiësto и Matthew Koma)
 Arcadia (с Joey Dale и Luciana)
 The Dance Floor Is Yours (с W&W)
 Young Again (с )
 Don’t Stop The Madness (с W&W и Fatman Scoop)
2015
 Eclipse
 Follow Me (с Jason Derulo)
 Sally (с Harrison)
 Let Me Be Your Home (с Bright Lights)
 Colors (с Tiësto и Andres Moe)
 Where Is Here Now (с Funkerman и I-Fan)
 United We Are (с Amba Shepherd)
 Echo (с Jonathan Mendelsohn)
 Area51 (с DallasK)
 Nothing Can Hold Us Down (с Headhunterz и Haris)
 Birds Fly (с Mr. Probz)
 Chameleon (с Wiwek)
 Survivors (с Dannic и Haris)
 Off The Hook (с Armin van Buuren)
 Mad World (с Jake Reese)
2016
 Blackout
 Hollywood (с Afrojack)
 Run Wild (с Jake Reese)
 Calavera (с Kura)
 8Fifty (с Thomas Newson)
 Wake Up Call
 No Holding Back (с Craig David)
 Live The Night (с W&W и Lil Jon)
 Going Crazy (с Blasterjaxx)
 Thinking About You (с Jay Sean)
 Get Down (с W&W)
 Baldadig (с Quintino)
2017
 We Are One (с Jolin Tsai)
 Creatures Of The Night (с Austin Mahone)
 We Are Legends (c Kaaze and Jonathan Mendelsohn)
 All That We Are Living For (c Atmozfears)
 Police(You Ain’t Ready) (c Kura and Anthony B)
 Smash This Beat (c Maddix)
 Hands Up (с Afrojack)
 Who’s In The House(Intro 2017)2018'''

 The Underground (с Timmy Trumpet)
 Woest (c Quintino)
 Get Low (с Sick Individuals)
 Safari (c Jewelz & Sparks)
 Ze Willen Mee (с Bizzey,Lil Kleine,Chivv)
 Anthem (с Steve Aoki)
 Earthquake
 Conqueror (Part One and Part Two)
 Shine A Light
 Bigroom Never Dies (с Blasterjaxx и Mitch Crown)
 Unity (с Dimitri Vegas & Like Mike)
 Bella Ciao

Ремиксы 
2003
 The Underdog Project — «Saturday Night (DJ Hardwell Bubbling Mix)»
 The Underdog Project & The Sunclub — «Summer Jam 2003 (Hardwell Bubbling Mix)»
2005
 Sandwich — «On The Beach (Hardwell & Greatski’s Club Dub)»
 Public Flavor — «Let The Beat Hit 'M (DJ Hardwell Remix)»
2006
 Luke Howard — «Hi Life (DJ Hardwell & Greatski Eclectic Beatz Remix)»
2007
 Sidney Samson & Skitzofrenix — «You Don’t Love Me (No, No, No) (Hardwell & R3hab Remix)»
 Gregor Salto & Chuckie — «Toys Are Nuts (Hardwell & R3hab Remix)»
 Scooter — «Lass Uns Tanzen (Hardwell & Greatski Late @ Night Remix)»
 Gregor Salto feat. Andy Sherman — «Erasmus (Drop The Beat) (Hardwell & R3hab El Despedir Remix)»
 Gregor Salto feat. Andy Sherman — «Erasmus (Drop The Beat) (Hardwell & R3hab Puerto Remix)»
 Debonair Samir — «Samir’s Theme (Hardwell Mix)»
2008
 Marc Macrowland & Robbie Taylor — «Black Bamboo (Hardwell Remix)»
 DJ Rose — «Summerlove (Hardwell & Greatski Club Mix)»
 Carlos Silva feat. Nelson Freitas & Q-Plus — «Cre Sabe 2008 (Hardwell Sunset Mix)»
 Hardwell pres. R3hab — «Mrkrstft (Hardwell Remix)»
 Laidback Luke — «Break Down The House (Hardwell & R3hab Remix)»
 Gregor Salto — «Bouncing Harbor (Hardwell & R3hab Remix)»
 Richard Dinsdale — "Sniffin (Hardwell & Greatski Sugar Free Remix)
2009
 Quintino feat. Mitch Crown — «You Can’t Deny (Hardwell Remix)»
 Armin Van Buuren feat. VanVelzen — «Broken Tonight (Hardwell Dutch Club Remix)»
 Fedde Le Grand — «Let Me Be Real (Hardwell Remix)»
 George F — «Congo Man (Bjorn Wolf & Hardwell Remix)»
 Steve Angello & Laidback Luke feat. Robin S. — «Show Me Love (Hardwell & Sunrise Remix)»
 Funkerman feat. I-Fan — «Remember (Hardwell Remix)»
 Sander Van Doorn & Marco V — «What Say? (Hardwell Remix)»
 Fedde Le Grand feat. Mitch Crown — «Scared Of Me (Hardwell Remix)»
 Silvio Ecomo & Chuckie — «Moombah (Hardwell & R3hab Mix)»
 AnnaGrace — «Let The Feelings Go (Hardwell Mix)»
 Hi_Tack — «I Don’t Mind (Hardwell & R3hab Remix)»
 Patric La Funk — «Restless (Bjorn Wolf & Hardwell Remix)»
 Chris Lake feat. Nastala — «If You Knew (Hardwell & R3hab Remix)»
2010
 JoeySuki — «Dig It All (Hardwell Edit)»
 Nicky Romero — «Switched (Hardwell & DJ Funkadelic Remix)»
 Franky Rizardo — «Afrika (Hardwell Remix)»
 Dwight Brown — «El Saxo (Hardwell’s Ibiza Remix)»
 Rene Amesz — «Coriander (Hardwell & R3hab Remix)»
2011
 Michael Brun — «Dawn (Hardwell Edit)»
 Taio Cruz feat. Flo Rida — «Hangover (Hardwell Remix)»
 Tiesto feat. BT — «Love Comes Again (Hardwell 2011 Rework)»
 Morgan Page, Sultan & Ned Shepard, BT feat. Angela McCluskey — «In The Air (Hardwell Remix)»
 Adrian Lux feat. Rebecca & Fiona — «Boy (Hardwell Remix)»
 Gareth Emery & Jerome Isma-Ae — «Stars (Hardwell Remix)»
 DJ Fresh feat. Sian Evans — «Louder (Hardwell Remix)»
 Jake Shanahan & Sebastien Lintz — «Passion (Hardwell Edit)»
 Bella — «Nobody Loves Me (Hardwell Remix)»
 Martin Solveig feat. Kele — "Ready 2 Go (Hardwell Remix)
 Avicii — «Levels (Hardwell Next Levels Bootleg)»
 Dada Life — «Fight Club Is Closed (It’s Time For Rock’n’Roll) (Hardwell Remix)»
 Alex Gaudino feat. Kelly Rowland — «What a Feeling (Hardwell Club Mix)»
 Haley — «Physical (Hardwell Remix)»
 Clokx — «Catch Your Fall (Hardwell Club Mix)»
2012
 NO_ID & Martin Volt — «Zelda (Hardwell Edit)»
 Rihanna — «Where Have You Been (Hardwell Club Mix)»
 The Naked & Famous — «Young Blood (Tiesto & Hardwell Remix)»
 Knife Party — «Internet Friends (Hardwell Edit)»
 The Wanted — «Chasing The Sun (Hardwell Remix)»
 Example — «Say Nothing (Hardwell & Dannic Remix)»
 Franky Rizardo, Roul And Doors — «Elements (Hardwell & Dannic Remix)»
 Tony Romera — «Pandor (Hardwell Rambo Edit)»
2013
 George F — «Bongo Man (Hardwell Remix)»
 Joe Ghost — «Are You Ready (Hardwell Rework)»
 Clockwork — «Tremor (Hardwell Rambo Edit)»
 Krewella — «Alive (Hardwell The Final Remix)»
 Mark Knight & Funkagenda — «Man With The Red Face (Hardwell Remix)»
 Blasterjaxx — «Fifteen (Hardwell Edit)»
 Hardwell feat. Amba Shepherd — «Apollo (Hardwell Ultra Edit)»
2014
 30 Seconds To Mars — «City Of Angels (Hardwell Remix)»
 Armin Van Buuren — «Ping Pong (Hardwell Remix)»
 Bingo Players — «Knock You Out (Hardwell Remix)»
 Deorro & J-Trick — «Rambo (Hardwell Edit)»
 Coldplay — «A Sky Full Of Stars (Hardwell Remix)»
2015
 Calvin Harris feat. Ellie Goulding — «Outside (Hardwell Remix)»
 Eiffel 65 — «Blue (Hardwell & W&W Edit)»
 Domeno & Michael Sparks — «Locked & Loaded (Hardwell Edit)»
 Quintino- «Scorpion (Hardwell Edit)»
 The Legend Of Zelda — «Ocarina Of Time’s Gerudo Valley (Hardwell Remix)»
 R3hab — «Hakuna Matata (Hardwell Edit)»
2016
 Maan — «Perfect World (prod. by Hardwell)»
 MC João — «Baile De Favela (Hardwell Remix)»
 Alan Walker feat. Iselin Solheim — «Faded (Hardwell Remix)»
 The Chainsmokers feat. Daya — «Don’t Let Me Down (Hardwell & Sephyx Remix)»
 Moby — «Go (Hardwell Remix)»
 Jewelz & Sparks — «Crank (Hardwell Edit)»
2017
 Kill The Buzz — «Break The House Down» (Hardwell Edit)
 Badd Dimes — «Go Down Low» (Hardwell Edit)
 J Balvin & Willy William — «Mi Gente» (Hardwell & Quintino Remix)
 Hardwell — «Eclipse» (Hardwell & Kaaze Remix)
2018
 Cascada — Everytime We Touch (Hardwell & Maurice West Remix)

Компиляции 
2002
 Bubbling Beats (Mixed By DJ Hardwell)
2003
 Bubbling Beats 2 (Mixed By DJ Hardwell)
 Bubbling Beats 3 (Mixed By DJ Hardwell)
2004
 Bubbling Beats 4 (Mixed By DJ Hardwell)
2006
 Eclectic Beatz (Mixed By DJ Hardwell)
 Eclectic Beatz 2 (Mixed By DJ Hardwell)
2007
 Eclectic Beatz 3 (Mixed By DJ Hardwell)
 Eclectic Beatz 4 (Mixed By DJ Hardwell)
 Eclectic Beatz 5 (Mixed By DJ Hardwell)
2008
 Eclectic Beatz 6 (Mixed By DJ Hardwell)
 Eclectic Beatz 7 (Mixed By Hardwell)
 Eclectic Beatz 8 The Miami Edition (Mixed By Hardwell)
2009
 Eclectic Beatz 9 The After Summer Edition (Mixed By Hardwell)
 Privelege Ibiza (Mixed By Cosmic Gate & Hardwell)
2010
 Eclectic Beatz 10 The Final Edition (Mixed By Hardwell)
 Revealed Volume 1 (Mixed By Hardwell)
2011
 Revealed Volume 2 (Mixed By Hardwell)
2012
 Revealed Volume 3 (Mixed By Hardwell)
2013
 Revealed Volume 4 (Mixed By Hardwell)
2014
 Revealed Volume 5 (Mixed By Hardwell)
2015
 Revealed Volume 6 (Mixed By Hardwell)
2016
 Revealed Volume 7 (Mixed By Hardwell)

Примечания

Ссылки 
 Биография на официальном сайте www.djhardwell.com
 Дискография на сайте www.discogs.com
 DJ Mag Top 100 — djmag.com
 Hardwell On Air на радио Slam!FM
 Официальная страница лейбла Revealed Recordings
 Hardwell на soundcloud.com
 Канал Hardwell на YouTube

Диджеи Нидерландов
Хардстайл-исполнители
Артисты лейбла Revealed Recordings